Colchon steht für:
 Colchon Relax-Fuenlabrada, eine ehemalige spanische Radsportmannschaft

Colchon ist der Familienname folgender Personen:
 Leonhard Colchon (1593–1653), Benediktiner, Abt des Klosters Seligenstadt und Präsident der Bursfelder Kongregation